Slovo Reichsheer může označovat:

 Říšská armáda – armáda Svaté říše římské národa německého (do roku 1803)
 Německá armáda (Německé císařství) – armáda Německého císařství v letech 1871–1918
 Pozemní ozbrojené síly Reichswehru v letech 1919–1935